

Борувек — село в гміні Прусіце Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Борувек — село в гміні Жулкевка Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Борувек — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Борувек — село в гміні Лятович Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Борувек — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства